

Földrajz

Települések
Alsóbeszterce (szl. Dolnja Bistrica), Szlovénia, Muravidék
Beszterce (rom. Bistriţa), Románia, Beszterce-Naszód megye székhelye
Borgóbeszterce (rom. Bistriţa Bărgăului) községközpont Romániában, Beszterce-Naszód megyében
Beszterce-lakótelep, Salgótarjáni lakótelep
Besztercebánya (szk. Banská Bystrica), Szlovákia, Besztercebányai kerület és járás székhelye
Felsőbeszterce (szl. Dolnja Bistrica), Szlovénia, Muravidék
Máriabeszterce (hr. Marija Bistrica), Horvátország, Krapina-Zagorje megye
Óbeszterce (szk. Stará Bystrica), Szlovákia, Zsolnai kerület, Csacai járás
Pozsonybeszterce (szk. Záhorská Bystrica), Szlovákia, Pozsonyi kerület, Pozsonyi IV. járás
Tapolybeszterce (szk. Bystré), Szlovákia, Eperjesi kerület, Varannói járás
Újbeszterce (szk. Nová Bystrica), Szlovákia, Zsolnai kerület, Csacai járás
Vágbeszterce (szk. Považská Bystrica), Szlovákia, Trencséni kerület, Vágbesztercei járás

Hegyek és hegységek
Besztercei-havasok

Folyóvizek
Aranyos-Beszterce – a Szeret mellékfolyója
Beszterce – a romániai Sajó mellékfolyója
Beszterce – az Olt mellékfolyója
Beszterce (Szlovákia)
Kis-Beszterce (rom. Bistricioara)

Közigazgatási egységek
Beszterce-Naszód megye, Románia
Beszterce-Naszód vármegye, Osztrák-Magyar Monarchia
Besztercebányai egyházmegye
Besztercebányai kerület
Besztercebányai járás
Besztercevidék, szász szék, mely Beszterce-Naszód vármegye elődje

Egyéb
Beszterce ostroma
Besztercei szójegyzék